Ли́вингстон ():

 Ливингстоны — шотландский клан.

Личности 
 Ливингстон, Александр, 1-й граф Линлитгоу (ум. 1621) — шотландский дворянин, придворный и политик.
 Ливингстон, Боб (1908—1974) — американский хоккеист.
 Ливингстон, Гарри (1882—1922) — американский трансгендерный мужчина.
 Ливингстон, Давид (1813—1873) — британский миссионер и путешественник, исследователь Африки.
 Ливингстон, Джеймс, 1-й граф Каллендар (ок. 1590 1674) — шотландский дворянин и военный.
 Ливингстон, Джеймс Эверетт (род. 1940) — генерал морской пехоты США, герой Вьетнамской войны
 Ливингстон, Дженни (род. 1962) — американский кинорежиссёр.
 Ливингстон, Джессика (род. 1971) — один из основателей венчурного фонда Y Combinator.
 Ливингстон, Джозеф (1905—1989) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Ливингстон, Джордж (1876—1950) — шотландский футболист.
 Ливингстон, Дуг (1898—1981) — шотландский футболист и тренер.
 
  (1872—1959) — американский адвокат, основатель Антидиффамационной лиги.
 Ливингстон, Кен (род. 1945) — мэр Лондона (2000—2008).
 Ливингстон, Клив (род. 1947) — американский гребец.
 Ливингстон, Майкл (род. 1948) — американский гребец.
 Ливингстон, Маргарет (1895—1984) — американская киноактриса.
 Ливингстон, Милтон Стэнли (1905—1986) — американский физик, построивший вместе с Э. Лоуренсом первый циклотрон.
 Ливингстон, Наталия (род. 1976) — американская актриса мыльных опер.
 Ливингстон, Роберт (1746—1813) — американский политик, 1-й министр иностранных дел США, участник переговоров при совершении Луизианской покупки.
 Ливингстон, Рон (род. 1968) — американский актёр.
 Ливингстон, Серхио Роберто (1920—2012) — лучший футбольный вратарь Чили XX века.
 Ливингстон, Соня (род. 1960) — британский учёный; специалист по правам детей в эпоху цифровых технологий.
 Ливингстон, Теодор (Grand Wizzard Theodore; род. 1963) — американский диджей в стиле хип-хоп.
 Ливингстон, Тераза (род. 1975) — австралийская актриса и телеведущая.
 Ливингстон, Уильям (1723—1790) — американский политический деятель, литератор, лингвист, юрист, агроном и философ.
 Ливингстон, Филип (1716—1778) — американский государственный деятель, член Континентального конгресса.
 Ливингстон, Шон (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за «Милуоки Бакс».
 Ливингстон, Харольд (1924—2022) — американский писатель и сценарист.
 Ливингстон, Эдвард (1764—1836) — американский политик, 11-й госсекретарь США.
 Ливингстон, Ян (род. 1949) — британский писатель в жанре фэнтези.

Топонимы 
 США
 Ливингстон — город в штате Луизиана.
 Ливингстон — город в штате Монтана.
 Ливингстон — город в штате Нью-Джерси.
 Ливингстон — город в штате Техас.
 Ливингстон — водохранилище в Техасе, США.

 Другие страны
  — город в гватемальском департаменте Исабаль.
 Ливингстон — административный центр замбийской провинции Южная.
 Ливингстон — административный центр шотландской округа Уэст-Лотиан.
 Ливингстон — остров архипелага Южные Шетландские острова.
 Водопады Ливингстона — каскад водопадов на реке Конго.
 Горы Ливингстона — горы в Танзании.

Округа США 
 Ливингстон — округ в штате Иллинойс.
 Ливингстон — округ в штате Кентукки.
 Ливингстон — приход в штате Луизиана.
 Ливингстон — округ в штате Миссури.
 Ливингстон — округ в штате Мичиган.
 Ливингстон — округ в штате Нью-Йорк.

Другое 
 «Ливингстон» — футбольный клуб из шотландского Ливингстона.
 Ливингстон-колледж — один из упразднённых колледжей Рутгерского университета (штат Нью-Джерси).
 Ливингстон — остров в Южном океане.

См. также 
 «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — культовое произведение Ричарда Баха
 «Джонатан Ливингстон» — советская музыкальная группа
 Левингстон

Примечания